Ленинградская область включает 69 городских населённых пунктов, в том числе:
33 города, среди которых выделяются:
1 город, в рамках организации местного самоуправления образующий отдельное муниципальное образование со статусом городского округа (в списке  выделен оранжевым цветом),
32 города, в рамках организации местного самоуправления входящие в муниципальные районы;
36 посёлков городского типа (городских посёлков).

Города

Посёлки городского типа (городские посёлки)

Бывшие пгт

См. также 
 Административно-территориальное деление Ленинградской области
 Населённые пункты Ленинградской области
 Волости Ленинградской области
 Городские и сельские поселения Ленинградской области

Примечания 

 
Ленинградская область
 
Списки:Ленинградская область